Abbondanzieri est le patronyme de : 
 Marisa Abbondanzieri (1956-), femme politique italienne ;
 Roberto Abbondanzieri (1972-), footballeur argentin ;